Замани́лкинский сельсовет — упразднённые административно-территориальная единица и муниципальное образование со статусом сельского поселения в составе Целинного района Курганской области.

Административный центр — село Заманилки.

Законом Курганской области от 29.06.2021 № 73 к 9 июля 2021 года сельсовет упразднён в связи с преобразованием муниципального района в муниципальный округ.

История 
При своем основании, к концу сентября 1795 года деревня состояла из 16 дворов, в которых проживало 127 человек.

Оренбургская губерния, Челябинского уезда, Заманиловская волость, деревня Заманиловка 

Деревня Заманилова образуется при озере Белом. Заселение данной деревни происходит государственными крестьянами:

       Карачельского форпоста из д. Сажиной:  Тимофей Федоров сын Гурьевских,  Кондратей Григорьев сын Кузнецов.

       Окуневской слободы из д.  Шемелиной - Федор Ларионов сын Хомутов.  Из д. Щучьей: Василей Петров сын Петров, Иван Дмитриев сын Калинин.

       Таловской слободы из д. Пещанской: Михайла Артемьев сын Козырев, Герасим Иванов сын Плешков, Иван Кондратьев сын Еремеев,  д. Мишкиной - Агафон Иванов сын Мокин,  д. Малого Бела - Осип Яковлев сын Симахин,       д. Коровинской: Никита Григорьев сын Выползов, Борис Савастьянов сын Коротовских,  Афанасей Прокопьев сын Мокин, Федор Прокопьев сын Мокин, д.  Маслейской: Матвей Тимофеев сын Каравдин.

Куртамышской слободы из д. Рыбной Петр Михайлов сын Симахин.

   

В соответствии с Законом Курганской области от 6 июля 2004 года № 419 сельсовет наделён статусом сельского поселения.

Население

Состав сельского поселения

Примечания

Ссылки 
 Поселение на сайте администрации района 

Муниципальные образования Целинного района Курганской области
Упразднённые сельские поселения Курганской области
Сельские поселения, упразднённые в 2021 году